Accolade (leesteken): { of }
 de "ridderslag" waarmee iemand in de adelstand of in een ridderlijke orde wordt opgenomen, dan wel de ceremoniële omhelzing die de ontvanger van een ridderslag kreeg van degene die hem tot ridder sloeg (tegenwoordig bij het verlenen van onderscheidingen)
 Accolade (bedrijf), een spelontwikkelaar
 Accolade-reeks, een reeks detective-pocketboeken
 Accoladeboog, een boogconstructie in de architectuur
 Accolade (band), een Britse band uit 1969-1971